Yatim ist der Familienname folgender Personen:

Michel Yatim (1920–2006), war Erzbischof der  Melkitischen Griechisch-Katholischen Kirche von  Latakia in Syrien
Rais Yatim (* 1942), malaysischer Politiker